

Futebolistas 
 Norman Smith (futebolista) (1897-1978) — defensor inglês durante a décadas de 1920 e 30
 Norm Smith (1915-1973) — jogador e treinador de futebol australiano

Outros 
 Norman Kemp Smith (1872-1958) — filósofo escocês
 Norman Smith (político) (1890-1962) — político inglês
 Norman Smith (produtor musical) (1923-2008) — produtor e músico inglês, engenheiro de gravação de 180 músicas dos Beatles
 Norman Randy Smith (1949) — jurista americano, nomeado pelo presidente Bush em 2007 para o Tribunal de Apelações

Desambiguações de antropônimos